Saint Bérenger peut désigner :

 saint Germer, abbé de Saint-Germer-de-Fly  ;
 Bérenger de Saint-Papoul († 1093),  moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Papoul dans l'Aude ; célébré localement par l'Église catholique le 26 mai.
 Bérenger de Formbach († 1108), ou Béranger ou Berengerus, bienheureux, premier abbé de l'abbaye bénédictine de Formbach (ou Vornbach) en Bavière ; célébré par l'Église catholique le 29 octobre.

Références